Gartempe (Creuse), een gemeente in het Franse departement Creuse
Gartempe (rivier), een rivier in Frankrijk